Наталья Сергеевна Воронина (род. 21 октября 1994) — российская конькобежка, чемпионка мира 2020 года на дистанции 5000 метров, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 метров, девятикратный призёр чемпионатов мира, чемпионка России в классическом многоборье (2016) и серебряный призёр Чемпионата России в классическом многоборье (2015), 10-кратная чемпионка России на отдельных дистанциях. Обладательница мирового рекорда на дистанции 5000 метров. Единственная конькобежка в мире, пробежавшая дистанцию 5000 метров быстрее 6 минут 40 секунд. Заслуженный мастер спорта России. Выступает за ЦСКА.

Биография 
Наталья Воронина родилась в Нижнем Новгороде, где впервые встала на фигурные коньки в 2 года. Также в детстве увлекалась гимнастикой и танцами, но в возрасте 6 лет занялась конькобежным спортом. Её первым тренером была мама Ольга Германовна, которая работала детским тренером в этом виде спорта. Занималась в Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1.(КСДЮСШОР) с 1-го класса школы. Окончила Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В. С. Тишина. Первыми тренерами у неё были Владимир Акилов и Ольга Ерошенко.

В сборную России по конькобежному спорту вошла в 2014 году, тогда же стала серебряным призёром Первенства России среди юниоров и дебютировала на чемпионате мира среди юниоров. В сезоне 2014/2015 успешно выступила на чемпионате страны, установив личные рекорды на всех дистанциях и по сумме очков, что позволило занять 2-е место, тогда же впервые участвовала на Кубке мира и выполнив норматив, получила звание мастера спорта международного класса. 

По итогам чемпионата отобралась на чемпионат Европы, где заняла 7 место, побив личные рекорды на 1500 м и 5000 м. Следом на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене выиграла "бронзу" в командной гонке. Также участвовала на чемпионате мира в классическом многоборье в Калгари где заняла 14 место, побив личные рекорды на 500 м, 1500 м и 3000 м. 

в сезоне 2015/16 Наталья стала чемпионкой России в многоборье и на дистанциях 1500, 3000 и 5000 м, заняла 5-е место в многоборье на чемпионате Европы и вновь стала третьей в командной гонке на чемпионате мира в Коломне, а через год в третий раз выиграла бронзовую медаль. В сезоне 2016/17 также заняла 6-е место в многоборье на чемпионате мира в Хамаре.

10 декабря 2017 года победила на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити с новым рекордом страны, опередив в паре Мартину Сабликову. В январе 2018 года на чемпионате Европы в Коломне выиграла серебряную медаль в командной гонке и бронзовую в забеге на 3000 м. 

16 февраля 2018 года на дистанции 5000 метров на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Наталья Воронина бежала в последней паре вместе с Мартиной Сабликовой. Уступив в паре Сабликовой, она опередила на 0,19 секунды шедшую до этого забега второй голландку Аннаук ван дер Вейден и стала бронзовым призёром. Время Ворониной — 6.53,98 лишь несколько десятых секунды уступало личному рекорду, установленному на высокогорном катке в Солт-Лейк-Сити.

В 2019 году Наталья в очередной раз стала чемпионкой России на дистанциях 3000 м и 5000 м и на чемпионате мира в Инцелле трижды стала бронзовым призёром на дистанциях 3000 м, 5000 м и в командной гонке. На чемпионате мира в Калгари заняла 8-е место в многоборье.

В 2020 году Воронина стала серебряным призёром на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в Херенвене на дистанции 3000 м и в командной гонке, а на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 метров. На дистанции же 5000 метров в ходе соревнований был дважды побит мировой рекорд: сначала чешская конькобежка Мартина Сабликова показала результат 6:41,18, а затем Наталья Воронина улучшила новое высшее мировое достижение на 2,16 секунды (6:39,02) и стала чемпионкой мира.

В 2021 году стала двукратной чемпионкой России на отдельных дистанциях, заняла 4-е место на чемпионате Европы в многоборье, и на чемпионате мира в Херенвене стала 2-й в забеге на 5000 м и 3-й в командной гонке. Через год на чемпионате Европы в Херенвене завоевала "бронзу" в командной гонке. В феврале 2022 года на зимней Олимпиаде в Пекине Воронина заняла 11-е место в забеге на 3000 м и 6-е на 5000 м.

Личная жизнь и семья 
Наталья Воронина обучалась в  Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина в области физического воспитания. Вышла замуж. Муж работает специалистом по подготовке льда в конькобежном центре Коломны. В июне 2022 года она объявила, что сделает перерыв в спорте из-за беременности.

Спортивные достижения 

* В скобках указано место на соответствующей дистанции (500 м, 3000 м, 1500 м, 5000 м).

** NC — не отобралась на заключительную дистанцию.

Награды 
 2014 год - получила звание Мастер спорта России по конькобежному спорту
 2018 год - получила звание Заслуженный мастер спорта.
 28 февраля 2018 года - Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за высокие спортивные достижения на XVIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (2018).
 декабрь 2018 года - признана лучшей спортсменкой 2018 года Союзом конькобежцев России
 2020 год - Лауреат приза Оскара Матисена.
 2020 год - получила награду "Серебряная лань" от Федерации спортивных журналистов России.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международного олимпийского комитета
 Наталья Воронина на сайте TheSports.org
 Наталья Воронина на сайте SchaatsStatistieken.nl
 Наталья Воронина на сайте eurosport.com
 Наталья Воронина на сайте ЦСКА
 Наталья Воронина на сайте ruskating.com

Конькобежцы России
Чемпионы России по конькобежному спорту
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин